

Literatura 
 Misery, livro de 1987, escrito por Stephen King.

Cinema 
 Misery, filme de 1990, baseado no livro de Stephen King, conhecido como Louca Obsessão no Brasil e Misery - O Capítulo Final em Portugal.

Música 
 "Misery", uma canção gravada pelos Beatles, para o álbum Please Please Me.
 "Misery", uma canção da banda Maroon 5, lançada como primeiro single de seu álbum Hands All Over.
 "Misery" (canção de Gwen Stefani), de 2016
 "Misery", uma das faixas do álbum Warning, da banda Green Day.
 Misery (canção de hide), 1996

Localidades 
 Misery, uma comuna francesa.